Елена Литовченко:
 Литовченко, Елена Александровна (род. 1986) — российская волейболистка.
 Литовченко, Елена Николаевна (род. 1944 года) — советский и российский искусствовед.